Siebel Flugzeugwerke  — ныне не существующая немецкая авиастроительная компания.

История 

Основана в 1934 году в Галле как филиал бёблингенской Leichtflugzeugbau Klemm, Klemm-Flugzeugwerke Halle. В декабре 1937 года была выкуплена Фридрихом Зибелем, название сменилось на  Siebel Flugzeugwerke KG.

Кроме производства нескольких моделей транспортных и учебных самолётов собственной разработки, из которых наиболее известными были Fh/Si 204 и Si 202, компания также занималась лицензионным производством различных типов военных летательных аппаратов; в частности, на её заводах строились разведчик Heinkel He 46, учебный Focke-Wulf Fw 44, бомбардировщики Dornier Do 17 M/P и Junkers Ju 88. С 1944 года конструкторское бюро работало над проектом сверхзвукового DFS 346 с ракетным двигателем.

В годы войны на предприятии использовался принудительный труд граждан Польши, Чехословакии, Франции, Нидерландов, СССР и других стран, заключённых в так называемом "внешнем лагере" Биркхан-Мётцлих, филиале лагеря Бухенвальд. 7 июля и 16 августа 1944 года, а также 30 марта 1945 года завод подвергся авианалёту ВВС США.

Город Галле был первоначально занят американскими войсками, но с июля 1945 года оказался в советской зоне оккупации.

Послевоенный период 
В октябре 1946 года, в рамках Операции «Осоавиахим»завод был демонтирован, его оборудование и большая часть персонала вместе с семьями, были перевезены в подмосковную Дубну. Там, в так называемом ОКБ-2, под руководством инженера Хайнца Рёссинга, продолжаются работы над DFS 346. Осенью 1950 года немецкие специалисты начинают возвращаться в Германию.

Примерно в это же время Фридрих Зибель вместе со своим компаньоном основали в 1948 году в Мюнхене новую авиастроительную компанию — Siebel Flugzeugwerke ATG (SIAT) ("позаимствовавшую" часть названия у национализированной Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft). Её головная контора в 1956 году была перенесена в Донаувёрт, а двумя годами позже произошло объединение с Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth (WMD) в фирму WMD-Siebelwerke ATG (WMD/SIAT).

В 1968 году после выкупа контрольного пакета акций компанией Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), WMD была поглощена ей.

Завод в Галле 

Здания завода Siebel-Flugzeugwerke в Галле, построенные по проекту архитекторов Луиса Вельценбахера, Карла Хааса и Вернера Буха после демонтажа оборудования были взорваны и окончательно снесены в 1947 году.

Сохранилось бывшее административное здание компании, расположенное по адресу Дессауэр-штрассе 70, после войны было основательно перестроено (добавился второй этаж и мансарда), но сохранилось, и в настоящее время используется Государственной администрацией земли Саксонии-Ангальт. 

Ещё одно напоминание о некогда существовавшем заводе — остановочный павильон трамвая маршрута № 1 (на снимке).

Продукция фирмы 
Siebel
 Siebel Fh 104 Hallore, транспортный;
 Siebel Si 201, прототип разведчика СУВП
 Siebel Si 202 "Hummel"  учебный, 1938;
 Siebel Si 204, транспортный и учебный;
 DFS 346, опытный самолёт с ракетным двигателем
 Siebelfahre — БДБ типа «Зибель»

Лицензионный выпуск
 Heinkel He 46
 Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz
 Dornier Do 17
 Junkers Ju 88

SIAT
 SIAT 222
 SIAT 223 Flamingo

См. также 
 Список самолётов

Примечания

Источники 
 
 Ulrich Albrecht, Andreas Heinemann-Gruder, Arend Wellmann: Die Spezialisten: Deutsche Naturwissenschaftler und Techniker in der Sowjetunion nach 1945. Dietz, Berlin 1992, ISBN 3-320-01788-8.
 Jurgen Michels, Sergej Kuwschinow, Wladimir Srelow, Juri Woronkow: Deutsche Flugzeugspezialisten im sowjetischen Ru?land. Leben und Arbeit 1945–1954 an den Orten Podberesje, Sawjelowo, Tuschino, Chimki in der Moskauer Region. Moskau 1996.
 Interessengemeinschaft Luftfahrtgeschichte im Luftsportverband Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Dokumentation der 90-jahrigen Geschichte der Luftfahrt und des Luftsports in der Region Halle (Saale), Halle 1997.
 Christoph Mick: Forschen fur Stalin. Deutsche Fachleute in der sowjetischen Rustungsindustrie 1945–1958 (Abhandlungen und Berichte des Deutschen Museums in Munchen, Neue Folge, Bd. 14). Oldenbourg, Munchen und Wien 2001, ISBN 3-486-29003-7.
 Hans J. Ebert, Udo Mahn, Hans-Dieter Tack: Die Siebel-Flugzeugwerke Halle (1934–1946). Hrsg.: Interessengemeinschaft Luftfahrtgeschichte im Luftsportverband Sachsen-Anhalt u. a. (Schriftenreihe Luftfahrtgeschichte im Land Sachsen-Anhalt, Heft 9). Halle 2001, 96 S. ohne ISBN
 Albert Osterloh: Chronik Motzlich 2012. Bearb. von E. Bein, H. Bringezu, G. Klein, O. Lilienthal, D. Lucke, A. Osterloh, A. Sames, H. Tauchnitz. epubli Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-8442-2633-1.
 Klaus H. A. Jacob: Kapitel Unser Leben in Russland. In: Bevor ich’s vergessen konnte. BoD 2014, ISBN 3-7322-2664-6
 Dr. Klaus Jacob, Eigene Erinnerung als Sohn des „Siebelaner“ Konstrukteurs Herbert Jacob †.
 Heinz J. Nowarra, Die Deutsche Luftrüstung 1933-1945, Band 4, Koblenz, Bernard & Graeffe Verlag, 1993, ISBN 3-7637-5468-7.

Ссылки 

Авиастроительные компании Германии
Siebel Flugzeugwerke